У́лица Доброво́льцев — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Добровольцев — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Добровольцев — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Добровольцев — улица в Ровно.
 Улица Добровольцев — улица в Чернигове.

См. также 
 Добровольческая улица (Москва)
 Добровольческий переулок